Trylissy (ukrainisch ; russisch /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Trylissy (Fastiw), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Fastiw
 Trylissy (Oleksandriwka), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Oleksandriwka